Knivsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Knivsjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun, 
Södra Knivsjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun, 
Norra Knivsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Södra Knivsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Knivsjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (12,3 ha)
Knivsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (13,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn